49-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 2—3 февраля 1952 года в Эстерсунде (Швеция).

Итоговое положение 

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1952
1952 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1952 года
Чемпионаты Европы в 1952 году
Спорт в Швеции в 1952 году
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Чемпионаты Европы в Швеции